Poldo Bendandi – attore italiano
 Raffaele Bendandi – pseudoscienziato italiano
 Simone Bendandi – ex pallavolista, giocatore di beach volley e allenatore di pallavolo italiano